Нападения на посольство США в Багдаде (см. также Зелёная зона Багдада, Посольство США):
 в 2019 г.: Нападение на посольство США в Багдаде
 в 2020 г.: 26 января Здание посольства США в Багдаде пострадало от ракетного удара // DW  (см. Убийство Сулеймани); 20 декабря    (ранее Вашингтон заявил, что закроет посольство, если атаки не прекратятся)
 в 2021 г.:  19 декабря - ракетный обстрел «Зелёной зоны» Багдада, первая ракета была сбита в воздухе, вторая «упала на площади, повредив две машины». 
 в 2022 г.: 13 января две ракеты из трех попали в школу, расположенную возле здания посольства; ещё две были сбиты системой ПВО, расположенной в посольстве, США обвиняют в атаках ополченцев, связанных с Ираном.

Примечания 

Атаки на дипломатические миссии США